

Biografia 
Fu il secondo figlio più anziano dell'imperatore svevo, da non confondere con Federico d'Antiochia, Federico di Pettorano sembra esser nato da una donna di alto rango discendente da una famiglia comitale normanna. Trascurato dal padre, dal quale ottenne come modesto appannaggio solo il castello di Pettorano sul fiume Gizio presso Sulmona, si crede che abbia preso parte ad una congiura nei suoi confronti, ma l'avverarsi di tale fatto non è ufficialmente comprovato.

È citato per l'ultima volta alla corte di Ferdinando III di Castiglia, ove si perdono le sue tracce intorno al 1240.

Ascendenza

Note 

Figli illegittimi di imperatori del Sacro Romano Impero